Maione ist der Familienname folgender Personen:

 Gia Maione (1941–2013), US-amerikanische Sängerin
 Mathew Maione (* 1990), italo-kanadischer Eishockeyspieler